Мийнала — топоним в Карелии:

 Мийнала — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия.
 Мийнала — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия.